Suoranta est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1966), scientifique social finlandais
 (né en 1992), joueur finlandais de hockey sur glace

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois